Die Spezielle Schnorr-Signatur ist eine Digitale Signatur, eine spezielle Form der Schnorr-Signatur mit der Multiplikation modulo einer natürliche Zahl als mathematischer Gruppenoperation.

Beschreibung 
Die Spezielle Schnorr-Signatur verwendet die Multiplikation modulo einer Primzahl oder auch einer zusammengesetzten Zahl n. Dies bedeutet die Gruppenoperation auf der Menge der zu n teilerfremden ganzen Zahlen ist die übliche Multiplikation und anschließende Division mit Rest durch die Zahl n. Der Rest ist das Ergebnis der Gruppenoperation. Die positiven ganzen Zahlen ohne gemeinsamen Teiler und kleiner als n, bilden im Sinne der Definition in der Mathematik eine endliche Gruppe. Die Anzahl der Elemente der Gruppe, also die Anzahl der zu n teilerfremden positiven ganzen Zahlen, wird Gruppenordnung genannt.

Die Berechnung der Ordnung ist leicht möglich, wenn die Zerlegung in Primzahlen bekannt ist. Die Gruppenordnung ist die Eulersche Phi-Funktion der Zahl n. Alle Elemente der Gruppe lassen sich durch die wiederholte Anwendung der Multiplikation mit Rest einer Zahl g, genannt Generator, berechnen. Für die Schnorr-Signatur wird eine Untergruppe benötigt, weil die Gruppenordnung eine Primzahl sein muss. Wenn die Primzahl q ein Teiler der Eulerschen Phi-Funktion ist, kann eine Untergruppe der Ordnung q gefunden werden, die für die Schnorr-Signatur geeignet ist.

Die Eulersche Phi-Funktion der Zahl n kann als Faktor h mal der Ordnung der Untergruppe q geschrieben werden. Dann können wir  g′ definieren als

.

Die so definierte Zahl ist ein Generator der Untergruppe. Die Sicherheit des Verfahrens ist nur gegeben, wenn die Ordnung der Untergruppe, die Primzahl q, hinreichend groß ist. Wenn n eine zufällig gewählte große Zahl ist, kann die Zerlegung in Primfaktoren nur schwer bestimmt werden. Daher ist es in der Praxis einfacher von einer zufällig gewählten Primzahl q auszugehen. Wir nehmen an, dass n eine Primzahl sei. Die Eulersche Phi-Funktion der angenommenen Primzahl muss dann den Wert n-1 haben.  Unter dieser Annahme berechnet sich die Zahl n als

.

Wir können das Produkt der kleinsten Primzahlen bilden und versuchsweise gleich dem Faktor h setzen. Dies können wir mit immer mehr kleineren Primzahlen oder Zweierpotenzen wiederholen, bis sich für n, wie angenommen, eine Primzahl ergibt. Diese Wahl von n als Primzahl, berechnet aus der vorgegebenen Gruppenordnung, führt zu einer Wahl der Primzahlen, wie sie auch für den Digital Signature Algorithmus verwendet werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Wahl von n als das Quadrat der Primzahl q.

Die Allgemeine Schnorr-Signatur erlaubt den Einsatz jeder endlichen Gruppe, deren Ordnung eine Primzahl ist. Insbesondere können elliptische Kurven, für die eine Addition als Gruppenoperation definiert ist, verwendet werden. Bei elliptischen Kurven kann die Gruppenordnung unmittelbar eine Primzahl sein, oder es muss eine Untergruppe gewählt werden.

Literatur 
 Claus Peter Schnorr: Efficient Signature Generation by Smart Cards. Journal of Cryptology, Vol. 4, 1991, S. 161–174.
 Bruce Schneier: Angewandte Kryptographie. Addison-Wesley 1996, ISBN 3-89319-854-7, S. 583.

Weblinks 
 Claus Peter Schnorr, Vorlesung Kryptographie I/II, Kapitel 1.7, online (PDF; 454 kB)

Signaturverfahren